

Persone 
Carlo Marinelli – musicologo italiano
Carlos Marinelli – calciatore argentino
Damiano Marinelli – alpinista ed esploratore italiano
Eugenio Marinelli – doppiatore italiano
Ferdinando Marinelli – avvocato e politico italiano
Francesco Marinelli – arcivescovo cattolico italiano
Gaetano Marinelli – compositore italiano
Gaetano Marinelli – pittore italiano
Giancarlo Marinelli – ex cestista ed allenatore di pallacanestro italiano
Giancarlo Marinelli – scrittore, regista e sceneggiatore italiano
Giovanni Marinelli – geografo italiano
Giovanni Marinelli – politico italiano
Gloria Marinelli – calciatrice italiana
Ida Marinelli – attrice italiana
Jacques Marinelli – ex ciclista su strada francese
Luca Marinelli – attore italiano
Lucrezia Marinelli – poetessa e scrittrice italiana
Lulù Marinelli – attrice italiana
Matthew Marinelli – wrestler statunitense
Olinto Marinelli – geografo italiano
Paolo Marinelli – cestista croato
Salvino Marinelli – ex calciatore belga
Vasco Marinelli – ex calciatore italiano
Vincenzo Marinelli – pittore e accademico italiano
Yole Marinelli – attrice italiana
Zosimo Marinelli – ingegnere e partigiano italiano

Altro 
Marinelli – contrada del comune di Cisternino in provincia di Brindisi
Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli – fonderia italiana
Helen Marinelli – personaggio della soap opera tedesca Tempesta d'amore
Villino Marinelli – edificio di Firenze

Pagine correlate
Rifugio Marinelli